Mademoiselle d'Angoulême (née le  à Versailles et morte le  de la même année, à Choisy-le-Roi), aussi appelée à tort Marie-Thérèse-Louise d'Artois, est une princesse française, fille du roi Charles X et de son épouse Marie-Thérèse de Savoie.

Biographie 
Mademoiselle naît au château de Versailles pendant le règne de son oncle paternel, Louis XVI. Le marquis de Bombelles note dans son Journal : « Madame la comtesse d'Artois est acouchée ce matin d'une princese qui sera nommée Mademoiselle d'Angoulème [sic]. L'enfant n'a que huit mois, cependant on espère le conserver. La mère se porte bien et la couche a été très heureuse. »

Son père, alors seulement petit-fils de France était Charles-Philippe, le comte d'Artois, et sa mère, la princesse Marie-Thérèse de Savoie, troisième fille de Victor-Amédée III de Sardaigne et de Marie-Antoinette d'Espagne.

Comme elle n'était pas baptisée, mais seulement ondoyée, on ne la prénomma pas. En effet, la coutume voulait, dans la famille royale de France, que l’on attende jusqu’au baptême solennel pour leur attribuer un prénom : ce fut le cas de son père, qui fut appelé Charles-Philippe à ce moment-là.

Son père, comme fils du ci-devant dauphin de France, avait le rang de petit-fils de France. Louis XVI, a déclaré que sa nièce et ses frères seraient considérés petit-fils de France malgré le fait qu'ils ne soient pas nés d'un roi ou d'un dauphin de France. Ce rang de petit-fils permis à Mademoiselle le prédicat d'Altesse Royale, mais elle est plus connue sous le nom de Mademoiselle.

Mort 

Au sujet de sa mort, le Mercure de France rapporte : 

Mademoiselle meurt au château de Choisy, à moins d'un an. Le marquis de Bombelles dira :   Sa sœur Mademoiselle d'Artois (appelée à tort « Sophie ») la suivra dans la tombe, le .

Titulature 
 Du  au  : Son Altesse Royale, Mademoiselle d'Angoulême.

Ancêtres

Références 

Naissance en janvier 1783
Naissance à Versailles
Décès en juin 1783
Décès à Choisy-le-Roi
Décès avant 1 an
Mademoiselle d'Angoulême
Personnalité inhumée dans la basilique Saint-Denis
Mademoiselle 1783
Pages avec des traductions non relues
Seconde maison d'Artois
Princesse française du XVIIIe siècle